Georg Nemetschek ist der Name folgender Personen:

* Georg Nemetschek (Bauingenieur) (* 1934), deutscher Bauingenieur
 Georg Nemetschek (Fußballspieler) (* 1987), österreichischer Fußballspieler